Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en France, à Clermont-Ferrand, en 1976.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour de classement

Tour final

Classement final

Statistiques

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1976, sur fibaeurope.com

1976
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 1976
Europe féminin 1976
Europe feminin 1976, Championnat d'
Sport en France en 1976